Мађере може бити:

 Мађере (Ражањ), насељено место у општини Ражањ, Република Србија
 Мађере (Прокупље), насељено место у општини Прокупље, Република Србија